Slipher ist der Name von:
 Earl Charles Slipher (1883–1964), US-amerikanischer Astronom 
 Vesto Slipher (1875–1969), US-amerikanischer Astronom
 (1766) Slipher, ein Hauptgürtelasteroid
 Slipher (Marskrater)
 Slipher (Mondkrater)